Karawan (ang. caravan) - ciężki wóz transportowy, stosowany przez wędrownych kupców. Od karawanu wywodzą się karawany pogrzebowe, których ciąg na pogrzebie tworzył karawanę. 

Pojazdy konne
Historyczne środki transportu